Andrija Radulović
 Bojana Radulović
 Bojana Radulovics
 Nemanja Radulović
 Nikola Radulović
 Saša Radulović
 Selimir Radulović
 Valentina Radulović
 Zdravko Radulović